8 jezior w Polsce:
 Jezioro Zielone (potocznie Daisy) – jezioro w woj. dolnośląskim, w powiecie świdnickim, w gminie Świdnica
 Jezioro Zielone – jezioro w woj. lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Słubice
 Jezioro Zielone – jezioro w woj. lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew
 Jezioro Zielone – jezioro w woj. mazowieckim, w powiecie otwockim, w gminie Karczew
 Jezioro Zielone – jezioro w woj. podlaskiem, w powiecie suwalskim, w gminie Suwałki
 Jezioro Zielone przy Krzywym Wigierskim – jezioro w woj. podlaskiem, w powiecie suwalskim, w gminie Suwałki
 Jezioro Zielone – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Iława
 Jezioro Zielone – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Morąg

Zobacz też 
 Zielone
 Zielone Jezioro